Microphyllium är ett släkte av insekter. Microphyllium ingår i familjen Phylliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spökskräckor
Microphyllium